La denominación Condado de Gloucester puede hacer referencia a distintos condados:

 :
 Condado de Gloucester, condado de Nueva Gales del Sur.
 :
 Condado de Gloucester, condado de Nuevo Brunswick.
 :
 Condado de Gloucester, condado de Nueva Jersey.
 Condado de Gloucester, condado de Virginia.